John Bannerman – rugbista e politico scozzese
 John Bannerman – storico scozzese